Димитрий (Димитру) Оленеску (литературный псевдоним — Асканио (; ,  — , ) — румынский писатель, драматург, поэт и переводчик, член Румынской академии, вице-президент академии в 1898—1900 и 1903—1906 годах. Дипломат.

Биография 
Родился в богатой дворянской семье. Представитель обуржуазившегося дворянства. Изучал право в Париже. После чего посвятил себя дипломатической карьере.

Совместно с Н. Петреску издавал журнал «Literatura şi arta română» (Румынская литература и искусство), в котором принимал участие ряд крупных румынских писателей.

Творчество 
Расцвет литературной деятельности Оленеску приходится на годы укрепления румынской буржуазии. Литературную известность Оленеску приобрел рядом поэтических произведений, оригинальных и переводных, напечатанных в «Convorbiri literari» под псевдонимом Ascanio.

Переводил французских драматургов («Ruy Blas» В. Гюго и др.), после чего и сам встал на путь драматургии.

Оригинальный поэт. Автор ряда комедий, пользовавшихся большой популярностью («Doctorul satului», «Pribeagul» (Скиталец), «Primul bal» (Первый бал)). Ему принадлежит резко-сатирическая комедия «Pe malul gârlei» (На берегу ручья), написанная после войны с турками 1877 г.

Перу Оленеску принадлежит также ряд новелл, сатир, пьес.

Вкладом в румынскую переводную литературу является его перевод Горация («Ode, epode, carmen saeculere», 1891), за который Оленеску был премирован Румынской академией в 1892 г.

Избранные сочинения 
 Pe malul gârlei, 1879
 Ode, epode, 1891
 Ad Pisones (Ars poetica), 1891
 Teatru, 1893
 Vasile Alecsandri, 1894
 Satire, 1896
 Poezii (1878—1898) , 1901
 Satire. Pe malul gârlei, 1908

Примечания

Ссылки 
 
 Dumitru C. Ollănescu-Ascanio

Поэты по алфавиту
Драматурги по алфавиту
Румынские писатели
Румынские поэты
Драматурги Румынии
Дипломаты Румынии
Переводчики Румынии
Переводчики с французского языка
Члены Румынской академии